LHappy Mac è un'icona che appariva sul monitor dei computer Apple Macintosh quando l'avvio della macchina si svolgeva in modo regolare. Durante il boot il computer verificava il corretto funzionamento dell'hardware con dei test diagnostici e se questi test non segnalavano anomalie allora il computer emetteva un suono e faceva apparire l'icona sullo schermo, successivamente compariva la schermata di avvio del sistema operativo. Se i test diagnostici fallivano apparivano invece il Sad Mac o il Dead Mac a seconda della gravità del problema rilevato.

L'icona è stata disegnata da Susan Kare e fa parte del set originale di icone realizzate per il primo Macintosh 128K. È stata utilizzata fino alla versione 10.1 del mac OS X: con il sistema operativo Mac OS X 10.2 Apple ha deciso di eliminare l'Happy Mac e di sostituirlo con il simbolo della società. Questa eliminazione ha creato molte discussioni nei siti dedicati alla piattaforma Macintosh dato che molti utenti (specialmente quelli di vecchia data) erano affezionati all'Happy Mac e lo consideravano uno dei simboli del Macintosh.

Note

Pagine corretale
 Susan Kare
 Sad Mac
 Macintosh 128K

Apple